Calumia är ett släkte av fiskar. Calumia ingår i familjen Eleotridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Calumia